Surer ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Surer (* 1969), schweizerisch-US-amerikanische Schauspielerin
 Christina Surer (* 1974), Schweizer Rennfahrerin, Fernsehmoderatorin und Model
 Marc Surer (* 1951), Schweizer Formel-1-Rennfahrer
 Paul Surer (1905–nach 1969), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler

siehe auch

 Jolanda Egger (* 1960), Schweizer Schauspielerin, Schönheitskönigin, Model und Rennfahrerin; verheiratete Surer (1986–1993)